Gilles Simon era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Aljaž Bedene.

In finale Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto Aljaž Bedene con il punteggio di 64-7, 7-66, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 David Goffin (secondo turno)
 Nikoloz Basilashvili (quarti di finale, ritirato)
 Benoît Paire (semifinale)
 Lucas Pouille (semifinale)

 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Hubert Hurkacz (primo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Qualificati 

  Marcel Granollers (primo turno)
  Julian Lenz (primo turno)

  Yannick Maden (secondo turno)
  Oscar Otte (primo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère (quarti di finale)
  Antoine Hoang (secondo turno)

 Rayane Roumane (primo turno)

Ranking protetto 

  Steve Darcis (primo turno)

 Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2019